Cantharellus (genre de champignons) Adans. ex Fr., 1821, nom latin du genre de champignons de la famille des Cantharellaceae : les chanterelles.
 genre Cantharellus (cnidaire) Höksema et Best, 1984, cnidaire de la famille Fungiidae